II liga polska 2018/2019 – 5. edycja rozgrywek trzeciego poziomu ligowego piłki nożnej mężczyzn w Polsce po reformie, wprowadzającej na tym szczeblu jedną grupę ogólnokrajową. Brało w nich udział 18 drużyn, grających systemem kołowym. Zmagania rozpoczęły się 22 lipca 2018, a zakończyły się 19 maja 2019. Mistrzem II ligi został Radomiak Radom.

Drużyny

Rozgrywki 
W sezonie 2018/2019 drużyny rozgrywać będą 34 kolejki ligowe po 9 meczów (razem 306 spotkań) w dwóch rundach – jesiennej i wiosennej.

Trzy czołowe miejsca w tabeli końcowej premiowane będą awansem do I ligi. Cztery ostatnie drużyny spadną do III ligi.

Tabela 

||rowspan=11|

Miejsca po danych kolejkach 

UWAGA:
 Grubsza linia pionowa oznacza granicę między rundą jesienną a wiosenną.

Lider kolejka po kolejce

Wyniki

Mecz po meczu – zwycięstwa, remisy, porażki 
Uwaga: 
 zastosowano kolejność chronologiczną (np. jeśli dana drużyna rozegrała mecz 2. kolejki jako swój piąty w kolejności, jego rezultat podano w kolumnie oznaczonej numerem „5”).
 Grubsza linia pionowa w rzędzie „Drużyna/Mecz” oznacza granicę między rundą jesienną a wiosenną.

Najlepsi strzelcy 

• Opracowano na podstawie: 90minut.pl
• W nawiasach podano liczbę bramek zdobytych przez zawodnika w ostatniej kolejce.

Hat-tricki 

• Wytłuszczeniem wyróżniono drużynę, w której grał zdobywca hat-tricka.

Bramki samobójcze 

• Wytłuszczeniem wyróżniono drużynę, w której grał strzelec bramki samobójczej.
• Opracowano na podstawie: 90minut.pl

Trenerzy 
Źródło: 90minut.pl

Stadiony

Uwagi

Przypisy 

Trzeci poziom rozgrywek piłkarskich w Polsce
2018 w piłce nożnej
2019 w piłce nożnej
2018 w polskim sporcie
2019 w polskim sporcie